Die 85. Rallye Monte Carlo war der erste von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2017 und wurde vom 19. bis 22. Januar ausgetragen. Insgesamt beinhaltete die Rallye 17 Wertungsprüfungen, eine Wertungsprüfung (16) musste abgesagt werden aus Sicherheitsgründen. Zu viele Zuschauer hatten sich an der Strecke eingefunden.

Bericht 

Bereits bei der ersten Wertungsprüfung am Donnerstagabend verunfallte Hayden Paddon mit seinem Hyundai. Beim Unfall wurde ein Zuschauer so schwer verletzt, dass er an den Folgen verstarb. Hyundai zog das Auto von Paddon aus der Rallye zurück. Die nachfolgenden Untersuchungen ergaben, dass sich der Zuschauer in einer Sperrzone aufgehalten hatte.

Bein Einstand von Toyota in der Rallye-WM gelang Jari-Matti Latvala auf Anhieb der zweite Rang. Bis dahin war dies sein bestes Ergebnis bei der Rallye Monte Carlo.

Sébastien Ogier gewann zum vierten Mal im Fürstentum. In den ersten beiden Renntagen kämpfte Ogier im M-Sport-Ford gegen Thierry Neuville im Hyundai vergeblich um die Spitze. Nach einem Unfall musste sich Neuville dem amtierenden Weltmeister geschlagen geben, obwohl dieser auch nicht fehlerfrei durch den Samstag kam.

Am Sonntag setzte bei der Powerstage Schneefall ein. Die zweite Überquerung des Col de Turin wurde immer rutschiger. Neuville profitierte von der vorderen Startnummer und gewann fünf Zusatzpunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

In der Fahrer-WM führte nach dem ersten Lauf des Jahres 2017 Sébastien Ogier (M-Sport-Ford) vor Jari-Matti Latvala (Toyota WRT) und Ott Tänak (M-Sport-Ford).

Meldeliste 

Insgesamt wurden 73 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Monte Carlo: https://acm.mc/

Einzelnachweise 

Monte Carlo
2017